La Federazione internazionale di tennis da tavolo (ITTF) è la federazione sportiva internazionale, riconosciuta dal CIO, che governa lo sport olimpico del tennistavolo.

Campionati mondiali organizzati 
 Campionati mondiali di tennistavolo

Voci correlate 
 Association of Summer Olympic International Federations
 Tennistavolo ai Giochi olimpici
 Unione Europea Tennis Tavolo

Collegamenti esterni 
 

Federazioni internazionali riconosciute dal CIO
Federazioni di tennistavolo